1 декабря 2021 года на границе Афганистана и Ирана произошли вооружённые столкновения между иранскими пограничниками и боевиками Талибана, в результате чего погибло несколько человек, и талибы смогли захватить нескольких иранских пограничных постов. Столкновения закончились на следующий день после того, как стороны пришли к соглашению.

История конфликта 
Отношения между Ираном и талибами не были хорошими на протяжении всей истории. Во время первого правления талибов в Афганистане с 1996 по 2001 год, 10 иранских дипломатов в консульстве города Мазари-Шариф были казнены талибами. Это привело к военной мобилизации Ирана, которая была решена при посредничестве ООН. Во время вторжения США в Афганистан в 2001 году Иран сотрудничал с войсками США, и иранский спецназ поддерживал Северный альянс во время захвата Герата. Летом 2021 года талибы восстановили свою власть в Афганистане после ухода США из страны.

Столкновения 
По словам неназванного иранского чиновника, столкновения начались после того, как боевики Талибана открыли огонь по иранским фермерам, пересекшим пограничную стену между двумя странами, что привело к серии перестрелок между иранскими пограничниками и боевиками Талибана с применением тяжёлого и среднего оружия. Во время последовавших столкновений боевики «Талибана» атаковали пограничный пункт Дахраес и захватили его вместе с несколькими другими блокпостами и военной базой на иранской территории. Неустановленное количество комбатантов было убито с обеих сторон во время столкновений. Столкновения закончились на следующий день после того, как стороны пришли к соглашению.

Примечания 

Конфликты 2021 года
Войны Афганистана
2021 год в Афганистане
Войны Ирана